Blackville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Blackville (ort i Australien), New South Wales, Liverpool Plains,

Kanada 

 Blackville (ort i Kanada), New Brunswick,

USA 

 Blackville (ort i USA), South Carolina, Barnwell County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar